Ел Мотор има више значења:

 Ел Мотор (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мотор (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику